Niemcy:
 Bandelin – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Greifswald

Osoby:
 Felix von Behr-Bandelin – niemiecki polityk
 Johann Niklas Bandelin – niemiecki poeta